Алакран има више значења:

 Алакран (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алакран (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алакран, Мина (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Алакран (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику